GLG peut signifier :
 , une société de conseil située à New York ;
 , une chanson de Hayley Kiyoko issue de son second extended play .

glg peut signifier :
 galicien, une langue traditionnellement parlée en Galice, selon les codes ISO 639-2 et ISO 639-3.

Voir aussi 
 GLG Grand (où GLG sont les initiales du promoteur de l'immeuble, G. Lars Gullstedt), un gratte-ciel situé à Atlanta
 GLG Partners (où GLG sont les initiales des fondateurs , Pierre Lagrange et Jonathan Green), un hedge fund américain
 , golgi glycoprotein 1, une protéine humaine